Ineos Grenadiers (UCI Team Code: IGD) — британская профессиональная шоссейная велокоманда.

История 
Команда была основана в 2009 году под названием Team Sky. Целью команды являлась победа в Тур де Франс в течение пяти лет. Базируется в городе Манчестер. Главным спонсором выступила британская телевещательная компания Sky News. Имеет лицензию UCI WorldTeam. Дебютировала в австралийской многодневке Тур Даун Андер.

В 2012 году представитель команды Брэдли Уиггинс выиграл самую престижную веломногодневку Тур де Франс.
В 2013, 2015, 2016 и в 2017 годах представитель команды Крис Фрум выиграл Тур де Франс, в 2018 Герайнт Томас, в 2019 Эган Берналь.

В 2019 году компания Sky отказывается от дальнейшего финансирования команды. Новым спонсором становится британская мультинациональная химическая компания Ineos. С 30 апреля 2019 года  команда стала называться Team Ineos.

В июле 2020 года было объявлено, что с 29 августа название команды меняется на Ineos Grenadiers, в котором отражено название внедорожника , разрабатываемого компанией Ineos Automotive. Первой гонкой под новым названием стал Тур де Франс 2020.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Sky Procycling

Велосипедные команды